Die Booster ist ein Arbeitsschiff zur Wartung von Offshore-Windkraftanlagen.

Dieser Schiffstyp wird international als Crew Transfer Vessel (CTV) bezeichnet und hat die IMO-Nummer 9646156, das Rufzeichen OZLS2 und fährt unter dänischer Flagge mit Heimathafen Esbjerg

Sie wurde 2012 als Bayard 4 von der Werft Batservice Mandal AS in Mandal, Norwegen, gebaut und an Fred. Olsen Windcarrier abgeliefert. Sie hat eine Länge von 20,9 m, eine Breite von 7 m und ist mit 118 GT vermessen. Die Decksfläche für die Beladung von Ersatzteilen und Werkzeugen beträgt 51 m² und bietet Platz für zwei 10 Fuß lange Container. Die Zuladung berägt 8 t und der Kran hat eine Tragfähigkeit von 3 t.

Die Booster wurde von DNV klassifiziert, ist mit einem VSAT-System ausgestattet und wird von zwei MAN-Motoren vom Typ D 2842 LE410 V12 mit je rund 800 kW angetrieben, die auf zwei Verstellpropreller der norwegischen Firma Servogear vom Typ Ecoflow Propulsor wirken.

Schwesterschiffe sind die 2011 gebaute Bayard 1, die 2015 gebauten Bayard 2, Bayard 3 undBayard 5 sowie die 2013 gebauten Bayard 6 und Bayard 7.

Weblinks 
 http://www.batservice.no/
 http://windcarrier.com/fleet/#crew-transfer

Arbeitsschiff (Dänemark)
Katamaran
Motorschiff
Offshore-Windenergietechnik